Чудиновцы

 Чудиновцы — упразднённая деревня в составе Мурашинского района Кировской области.
 Чудиновцы () — село на Украине, находится в Хмельницком районе Винницкой области.